Setge d'Hondarribia (1521), combat entre les tropes de Carles I d'Espanya i Francesc I de França
 Setge d'Hondarribia (1638), combat de la Guerra dels Trenta Anys entre els Regnes de les Espanyes i el regne de França.